Cowley kan som auktorsförkortning betyda:

 John Cowley
 Kirsten Jane Cowley
 Elizabeth Jill Cowley

Robotskapade auktorsförkortningar